Гран-прі ФІДЕ Париж 2013 — заключний шостий турнір серії Гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років, який проходив в Парижі (Франція) з 21 вересня по 5 жовтня 2013 року.

 Категорія: 20-а (середній рейтинг: 2745,9).

Розклад змагань 
 Відкриття турніру: 21 вересня
 Ігрові дні: 22-25, 27-30 вересня, 2-4 жовтня
 Вихідні дні: 26 вересня, 1 жовтня
 Закриття турніру: 4 жовтня

Початок партій в 16-00 год (час Київський)

Контроль часу 
 120 хвилин на 40 ходів, 60 хвилин на 20 наступних ходів, 15 хвилин до закінчення партії та додатково 30 секунд на хід починаючи з першого.

Учасники 

жирним  — місце в рейтингу станом на вересень 2013 року 

Від участі в турнірі відмовилися: Петро Свідлер, Теймур Раджабов, Сергій Карякін, їх замінили Бакро, Фрессіне та Томашевський

Рух за турами 

Примітка: Зеленим кольором виділені українські шахісти

Турнірна таблиця

Розподіл очок в загальний залік гран-прі ФІДЕ 2012–2013 років

Примітки 

Шахові турніри 2013
Вересень 2013
Жовтень 2013
Гран-прі ФІДЕ